Claes Hartelius – attore svedese
 Dag Hartelius – diplomatico svedese
 Malin Hartelius – soprano svedese
 Truls Johan Hartelius – ginnasta svedese